Tokalynga teaterakademi är Teater Albatross hemmascen. Den ligger i Gunnarp vid Ätran i Falkenbergs kommun. Tokalynga teaterakademi arrangerar olika utbildningar i teater samt arrangerar teater och filmföreställningar i sina lokaler.

Externa länkar
Tokalynga Teaterakademi

Kultur i Falkenbergs kommun
Teatrar i Sverige
Teaterinstitutioner och teatergrupper